Прозоро́вский — русская фамилия; имеет женскую форму .

Также Прозоровские — русский княжеский род, происходивший от князя Давида Фёдоровича Ярославского, угасший в 1870 году.

Известные носители:

А 
 
 Прозоровский, Алексей Петрович (ок. 1648—1705) — князь, известный российский государственный деятель и воевода, сподвижник Петра I.
 Прозоровский, Андрей Иванович (1748—1800) — князь, генерал-майор, герой Кагульского сражения 1770 года.
 Прозоровский, Аполлон Иванович (1854—1901) — русский чиновник, статистик.

Б

В 
 Прозоровский, Валерий Владимирович (род. 1953) — российский политический деятель,
 
 Прозоровский, Виктор Ильич (1901—1986) — заслуженный деятель науки РСФСР, доктор медицинских наук, профессор, директор НИИ судебной медицины, Главный судебно-медицинский эксперт Министерства здравоохранения СССР.

Д

И

Л 
 Прозоровский, Лев Михайлович (настоящая фамилия Ременников; 1880—1954) — русский советский театральный режиссёр и актёр, Народный артист РСФСР.

М 
 Прозоровский, Матвей Васильевич (ок. 1592—1670/71) — воевода, московский дворянин.

Н 
 Прозоровский, Никита Петрович (ок. 1659—1703) — боярин (1693), воевода в Великом Новгороде.

П

С 
 Прозоровский, Семён Васильевич (ок. 1586—1659) — русский князь и воевода.
 Прозоровский, Сергей Викторович (1931—1997) — микробиолог, академик АМН СССР, лауреат Государственной премии РФ.

Ф 
 Прозоровский, Фёдор Андреевич (ум. после 1557)— воевода XVI века.



Составные фамилии 
 Голицын-Прозоровский, Александр Фёдорович (1810—1898) — генерал-лейтенант русской императорской армии из рода Голицыных.
 Семёнов-Прозоровский, Никита Юрьевич (Прозоровский; род. 1955) — советский и российский актёр театра, кино и дубляжа, бард.

Топоним 
 Прозоровский — посёлок, Глазуновский район, Орловская область, Россия

См. также 
 Дионисий (Прозоровский) (1870—1937) — епископ Русской православной церкви.
 Прозоровский (Ременников), Лев Михайлович (1880—1954) — русский советский театральный режиссёр и актёр.

Примечания